TWD kan syfta på

 Taiwanesisk dollar – valutan som används i Taiwan

Se även
 The Walking Dead,  en amerikansk månatlig, svart-vit serietidning/tidningsserie
 The Walking Dead (TV-serie) – en amerikansk postapokalyptisk skräck-TV-serie, som är baserad på serien med samma namn
 The Walking Dead (spel) – ett episodiskt äventyrsspel, också det baserat på serien med samma namn